Plastron fait notamment référence à :
 Le plastron, une pièce d'armure qui protège la poitrine,
 Le plastron, un vêtement gainant pour le haut du corps,
 En zoologie :
Le plastron est la partie ventrale du bouclier tégumentaire de la carapace de tortue, tandis que ces os sont plus spécifiquement appelés Gastralia chez les autres reptiles et les dinosaures,
Le plastron sternal chez des arthropodes, résultant de la fusion des sternites au niveau ventral,
La poitrine des oiseaux,
un film d'air maintenu autour du corps d'un insecte par un revêtement de poils extrêmement fins et lui permettant de respirer sous l'eau,
 Le plastron, un signe clinique à la palpation de l'abdomen.

Références

Voir aussi
 Merle à plastron